Алекса́ндр Пло́тников:
 Плотников, Александр Александрович (род. 1979) — российский футболист.
 
 Плотников, Александр Витальевич (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Плотников, Александр Григорьевич (1916—1942) — Герой Советского Союза.